Вианг Нарумон (; 11. јануар 1992) тајландска је певачица. Изводи мор лам и лук тунг музику.

Дискографија

Извори

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1992.
Тајландски певачи